Roter Fluss steht für:

 Roter Fluss, Strom zum Golf von Tonkin in China und Vietnam
 Hong He (Hun He), Fluss in der chinesischen Privong Liaoning
 Roter Fluss (Zwickauer Mulde), Abfluss des Vogtlandsees zur Zwickauer Mulde im sächsischen Vogtlandkreis 
 Tuotuo He, Quellfluss des Jangtsekiang in der Provinz Qinghai, China
 Erythropotamos, Fluss in Griechenland und Bulgarien
 Kızılırmak, Fluss in der Türkei
 Río Tinto, Fluss in Spanien
 Rio Vermelho (Araguaia), Fluss in Brasilien
 Betsiboka, Fluss in Madagaskar

Siehe auch:
 Red River
 Rouge River